Гринберг, Александр: Гринберг, Александр Абрамович (1898—1966) — советский и российский химик, профессор.
 Гринберг, Александр Данилович (1885—1979) — российский фотограф.
 Гринберг, Александр Зиновьевич (1881—1938) — российский архитектор.
  (1924—1997) — театральный режиссёр и актёр.